Tuinwijck (Amsterdam)
 Tuinwijck (Groningen), een volkstuincomplex in de stad Groningen